Starewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Starewicz (1917–2014), polnischer Politiker (PZPR), Mitglied des Sejm (PZPR), Botschafter im Vereinigten Königreich
 Władysław Starewicz (1882–1965), polnischer Puppentrickfilmer, Pionier der Stop-Motion-Technik